Otto A. Schwimmbeck (* 4. Juni 1945 in Bad Kohlgrub in Oberbayern) ist ein deutscher Unternehmer und Vorstandsvorsitzender des Unternehmens OAS AG.

Biographie 

Schwimmbeck wurde als Sohn eines Kaminbau-Unternehmers geboren. Nach der Schule und der Lehre beim Flugzeughersteller Messerschmitt war er für das Wäge- und Dosiertechnikunternehmen Pfister tätig. Der Schritt in die Selbständigkeit erfolgte 1982 mit der Gründung der OAS GmbH. Die Entwicklung des weltweit ersten eichfähigen Rechnersystems im Rahmen eines Forschungs- und Entwicklungsvorhabens des Landes Niedersachsen im Jahr 1985 war bedeutsam für die Branche der Wägetechnik. 

Die 1990er Jahre waren durch den Aufbau bundesweiter Stützpunkte und weitere Expansion des Unternehmens geprägt. Das Unternehmen wurde 1991 mit dem ersten Preis beim Innovationswettbewerb Erfolgskonzepte der Bremer Landesbank ausgezeichnet. 2004 erfolgte die Umwandlung der OAS GmbH zur Aktiengesellschaft. Das Unternehmen mit Sitz in Bremen hat zirka 200 Mitarbeiter an fünf Standorten in Deutschland und erwirtschaftete 2009 einen Umsatz von rund 27 Millionen Euro.

Schwimmbeck übernahm 2001 den Vorstandsvorsitz der neu gegründeten IG Technologiepark Universität e.V.

Ehrungen 
 1995 wurde Schwimmbeck die akademische Würde des Ehrensenators der Hochschule Bremen verliehen.
 2000 folgte die Auszeichnung zum „Bremer Unternehmer des Jahres 2000“ des Bundesverbands Junger Unternehmer und der Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Unternehmer.

Literatur 
 Mario Brück: Der Prozesskönig. In: WirtschaftsWoche, Ausg. Nr. 13 vom 28. März 2011, Seite 69
 Monika Schmich: Ein Erfolgs-Unternehmer made in Augsburg. In: Augsburger Allgemeine vom 6. Mai 2011
 Helge Dickau: Wiegen, messen, optimieren. In: Weser-Kurier vom 24. Oktober 2010

Unternehmer (Bremen)
Ehrensenator der Hochschule Bremen
Deutscher
Geboren 1945
Mann